Oropesa – miasto w Hiszpanii
 Oropesa del Mar – hiszpańska gmina